Il Fischer Grand Prix 1980 è stato un torneo di tennis giocato cemento indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 6ª edizione del torneo che fa parte del Volvo Grand Prix 1980. Il torneo si è giocato dal 20 al 26 ottobre 1980.

Campioni

Singolare maschile

 Brian Gottfried ha battuto in finale  Trey Waltke 6–2, 6–4, 6–3

Doppio maschile

 Robert Lutz /  Stan Smith hanno battuto in finale  Heinz Günthardt /  Pavel Složil 6–4, 6–2

Collegamenti esterni